Стра́уме (от  — течение):

 Страуме — предприятие на территории Латвийской ССР.
 Страуме — бывшее название населённого пункта Эндзеле в Руйиенском крае Латвии.

 Страуме — фамилия:
 Страуме, Вилнис Фриц (род. 1937) — советский футболист.
 Страуме, Екабс — руководитель KNAB с 2017 г.
 Страуме, Эгилс (род. 1950) — советский и латвийский академический и джазовый саксофонист и композитор.
 Страуме, Юлий (1874—1970) — латвийский и советский художник по текстильному рисунку, педагог и этнограф.